Arto (Hiszpania)
 Arto (Słowenia)